O Aberto de Tênis de Santa Catarina, é um torneio ATP Challenger Tour, realizado em superfície de saibro, de 2006 a 2012, em Santa Catarina, Brasil.

Edições

Simples

Duplas

Ligações externas 
 

ATP Challenger Tour
Torneios de tênis em Santa Catarina
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil
2006 em Santa Catarina